Bundestagswahlkreis 204 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Montabaur (seit 2017)
 Bundestagswahlkreis Trier (2009 und 2013)
 Bundestagswahlkreis Bitburg (2005)
 Bundestagswahlkreis Kreuznach (2002)
 Bundestagswahlkreis München-Nord (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis München-Mitte (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis München-Land (1949 bis 1961)